Robert Clark (n. 1987) attore statunitense.
 Robert Clark (n. 1952) scrittore statunitense.
 Robert Clark (1946-2012) maestro di arti marziali inglese.
 Robert Clark (1882-1950) zoologo ed esploratore scozzese.